Regensburger Straße steht für:
 Regensburger Straße (Bremen), eine Straße im Stadtteil Findorff der Hansestadt Bremen
 den nach der Straße benannten Ortsteil Regensburger Straße in Bremen-Findorff
 Regensburger Straße (Halle an der Saale), vergleiche auch Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Süd
 Regensburger Straße (Nürnberg), vergleiche auch Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Weiterer Innenstadtgürtel und Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Östliche Außenstadt
 Regensburger Straße (Straubing), vergleiche auch Liste der Baudenkmäler in Straubing
 Äußere Regensburger Straße, vergleiche auch Liste der Baudenkmäler in Landshut-Nikola
 Innere Regensburger Straße, vergleiche auch Liste der Baudenkmäler in Landshut-Nikola